Верби́цкая — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Вербицкая, Анастасия Алексеевна (1861—1928) — русская писательница.
 Вербицкая, Евгения Матвеевна (1904—1965) — советская оперная певица.
 Вербицкая, Лариса Викторовна (род. 1959) — российская диктор и телеведущая.
 Вербицкая, Людмила Алексеевна (1936—2019) — советский и российский лингвист-русист, педагог.
 Вербицкая, Надежда Ефимовна (1925—2012) — советская и российская актриса.
 Вербицкая, София Степановна (род. 1938) — передовик производства, Герой Социалистического Труда. См. также